Фу́лтон () — поширене англомовне прізвище та топонім.

Персоналії 

 Вільям Фултон (; 1939) — американський математик.
 Джон Фаркуар Фултон (; 1899—1960) — американський і канадський фізіолог.
 Роберт Фултон (; 1765—1815) — американський інженер і винахідник, творець першого пароплава.

Топоніми



Міста 
 Фултон — місто, штат Алабама
 Фултон — місто, штат Арканзас
 Фултон — місто, штат Іллінойс
 Фултон — місто, штат Індіана
 Фултон — місто, штат Канзас
 Фултон — місто, штат Кентуккі
 Фултон — місто, штат Міссісіпі
 Фултон — місто, штат Міссурі
 Фултон — місто в окрузі Освіго, штат Нью-Йорк
 Фултон — місто в окрузі Скогарі, штат Нью-Йорк
 Фултон — місто, штат Південна Дакота
 Фултон — місто, штат Техас
 Фултон — місто, штат Вісконсин
 Фултон — селище, штат Огайо
 Фултон Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія
 Фултон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Фултон — переписна місцевість, штат Меріленд

Округи 
 Фултон (округ, Арканзас)
 Фултон (округ, Джорджія)
 Фултон (округ, Іллінойс)
 Фултон (округ, Індіана)
 Фултон (округ, Кентуккі)
 Фултон (округ, Нью-Йорк)
 Фултон (округ, Огайо)
 Фултон (округ, Пенсільванія)

Інше 
 5785 Фултон (5785 Fulton) — астероїд головного поясу, відкритий 17 березня 1991 року.